Georgisch basketbalteam (mannen)
 Georgisch basketbalteam (vrouwen)